

Красна Горка — селище, Анжеро-Судженський міський округ, Кемеровська область
 Красна Горка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Красна Горка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Красна Горка — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Красна Горка — виселок, Воткінський район, Удмуртія
 Красна Горка — присілок, Ємешевське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Красна Горка — присілок, Кузнецовське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Красна Горка — селище, Єльниківський район, Мордовія
 Красна Горка — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Красна Горка — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Красна Горка — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Красна Горка — село, Нурімановський район, Башкортостан
 Красна Горка — селище, Полевський міський округ, Свердловська область
 Красна Горка — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Красна Горка — присілок, Дубниківське сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел
 Красна Горка — присілок, Кукнурське сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел
 Красна Горка — присілок, Тегульдетський район, Томська область
 Красна Горка — присілок, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Верхня Красна Горка
 Красногорка
 Красна Гірка

ru:Красная Горка